Dåse har flere betydninger:
 Konservesdåse – typisk tæt hvidblik eller aluminium beholder.
 Cylinderformet beholder med et låg:
 Glasdåse
 Bøtte
 Drikkedåse

Se også 
 Niels På Dåse